Sarah Hart (Engels schrijfster)
Sarah Hart (Amerikaans schrijfster), pseudoniem van Maureen Child 
 Sarah Hart, moordslachtoffer van de 19e-eeuwse crimineel John Tawell 
Sarah B. Hart, Brits wiskundige 
 Sarah Hart, geboren als Sarah Margaret Gengler, dader/slachtoffer van een Amerikaans gezinsdrama uit 2018, de familie Hart crash 
 Sarah Hart, personage uit de sciencefiction-thrillerfilm Anna to the Infinite Power uit 1982 
 Sarah Hart, personage uit de sciencefiction-roman Ik ben Nummer Vier uit 2010